Trzęsienie ziemi w Shaanxi, 1556
 Trzęsienie ziemi w Ningxia-Gansu, 1920
 Trzęsienie ziemi w Qinghai, 1927
 Trzęsienie ziemi w Tangshan, 1976
 Trzęsienie ziemi w Lijiang, 1996
 Trzęsienie ziemi w Ruichang, 2005
 Trzęsienie ziemi w Yanjin, 2006
 Trzęsienie ziemi w Syczuanie, 2008
 Trzęsienie ziemi w Qinghai, 2010
 Trzęsienie ziemi w Junnanie, 2011